Steindorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Steindorf, Schwaben – kommun i Bayern, Schwaben,

Österrike 

 Steindorf am Ossiacher See – kommun, Kärnten, Politischer Bezirk Feldkirchen,